Selman Waksman (1888-1973), microbiologiste américain d'origine russe ;
 Franz Waxman (1906-1967), né Franz Wachsmann, compositeur américain d'origine allemande ;
 Harry Waxman (1912-1984), directeur de la photographie anglais ; 
 Murray Waxman (1925-2022), joueur canadien de basket-ball ;
 Al Waxman (1935-2001), acteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 Phil Wachsmann (1944-), violoniste et compositeur britannique de jazz ;
 Sharon Waxman (19?-), journaliste américaine.

Autre orthographe 
 Nachson Wachsman (1975-1994), soldat de Tsahal.

Patronyme juif